Dabat (woreda), dans la région Amhara en Éthiopie
 Circonscription de Dabat, dans l'État Amhara en Éthiopie

 Michel Dabat (1921-1941), résistant français
 Sophie Dabat, écrivaine française